MEG désigne :
 MEG est une chanteuse electro-pop japonaise. (Tokyo)
 MEG Montréal est un festival de musique urbaine de Montréal (Québec)
 Marvel Entertainment Group est le groupe d'édition des Marvel Comics.
 Magnétoencéphalographie une technique d'imagerie médicale.
 L'éthylène glycol (parfois appelé Mono-EthylèneGlycol) est un produit chimique de la famille des glycols.
Musée d'ethnographie de Genève est un musée suisse situé à Genève.

Meg désigne :
 Meg, diminutif de mégabyte
 Meg, diminutif du prénom Margaret, lui-même issu de Marguerite.
 Meg, une chanteuse italienne.
 Meg, un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden.
 Meg Masters, un personnage de Supernatural.
Meg, personnage de la série littéraire Les Travaux d'Apollon de Rick Riordan.
 Meg, diminutif de Mégalodon
 The Meg, titre original du film En eaux troubles (2018) mettant en scène un Mégalodon
 The Meg 2: The Trench, suite du film ci-dessus prévue en 2023.